Fresneda de Altarejos – comune spagnolo in Castiglia-La Mancia
 Fresneda de Cuéllar – comune spagnolo in Castiglia e León
 Fresneda de la Sierra – comune spagnolo in Castiglia-La Mancia
 Fresneda de la Sierra Tirón – comune spagnolo in Castiglia e León
 La Fresneda – comune spagnolo in Aragona